Гамбургский договор (нем. Hamburger Vergleich или Hamburger Erbvergleich) — документ, установивший порядок наследования Дома Мекленбургов.

История 
В 1695 году, не оставив мужского потомства, умер герцог Мекленбург-Гюстрова Густав Адольф. Под сильным влиянием представителей Нижнесаксонского округа 8 марта 1701 года в нейтральном Гамбурге был подписан договор, положивший конец спору о наследстве герцогства. Мировое соглашение закрепило третий раздел Мекленбурга и сформулировало наследственный раздел бывшей Гюстровской части герцогства.

Возникли ограниченные автономные (частичные) герцогства Мекленбург-Шверин и Мекленбург-Стрелиц. Обе части страны были образованы из нескольких владений:
 Мекленбург-Шверин состоял из от герцогства Мекленбург, сеньории Верле, княжества Шверин (то есть секуляризованного епископства Шверин), одноимённого графства Шверин и сеньории Росток. (В то время Висмар принадлежал Швеции).
 Мекленбург-Стрелиц из княжества Ратцебург на западной границе Мекленбурга к юго-востоку от Любека, сеньорию Штаргард на юго-востоке Мекленбурга с городами Нойбранденбург, Фридланд, Вольдегк, Стрелиц, Штаргард, Фюрстенберг и Везенберг, как и комтурства Миров и Немеров.

В Нижнесаксонском округе Мекленбург по-прежнему была представлена ​​​​4 голосами, из которых Мекленбург-Шверин имел 3 голоса, а Мекленбург-Стрелиц — 1 голос.

Недавний раздел государства вызвал дальнейшее ослабление политических позиций княжеского дома.

До ноябрьской революции Гамбургский договор составляло важнейшую правовую основу для существования двух правителей под эгидой Мекленбургского государства, которые действовали в значительной степени независимо внутри страны и развивали свои собственные административные структуры.

Ссылки 
 Reproduction of the Treaty of Hamburg (pdf)
 Literature on the Treaty of Hamburg on the Landesbibliographie MV

1701 год
История Гамбурга
Международные договоры Мекленбурга
Международные договоры XVIII века